Sascha Goc (né le  à Calw en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il débute avec les des Schwenningen Wild Wings en DEL. Il est repêché par les Devils du New Jersey en sixième ronde, en  au total, du repêchage d'entrée dans la LNH 1995. En 1998, il part en Amérique du Nord. Il est assigné par les Devils aux River Rats d'Albany de la LAH. En 2000-2001, il débute dans la Ligue nationale de hockey. Le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay avec Josef Boumedienne et des droits de Anton Bout en retour de Andreï Ziouzine. En 2002, il revient au pays après 22 parties dans la LNH. Il a porté les couleurs de l'Adler Mannheim. Il a remporté la DEL 2010 avec les Hannover Scorpions.

Carrière internationale
Il représente l'Allemagne en senior depuis le Championnat du monde de 1998. Il a également disputé la Coupe du monde de 2004 et les Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin.

Trophées et honneurs personnels
DEL
2007: participe au Match des étoiles.
2007: reçoit le trophée Hockey News du meilleur défenseur.

Championnat du monde
2006: meilleur pointeur de la division 1 groupe A.
2006:élu par l'IIHF meilleur défenseur de la division 1 groupe A.

Parenté dans le sport
Ses frères Marcel Goc et Nikolai Goc sont également hockeyeurs professionnels.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| Schwenningen ERC|| 2.bundesliga|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Schwenningen Wild Wings|| DEL|| 41|| 3|| 1|| 4|| 28|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Schwenningen Wild Wings|| DEL|| 49|| 5|| 5|| 10|| 45|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Schwenningen ERC|| 2.bundesliga|| 4|| 1|| 3|| 4|| 8|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| River Rats d'Albany|| LAH|| 55|| 1|| 12|| 13|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| River Rats d'Albany||  LAH|| 64|| 9|| 22|| 31|| 35|| 5|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2000-2001|| River Rats d'Albany||  LAH|| 55|| 10|| 29|| 39|| 49|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Devils du New Jersey|| LNH|| 11|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| River Rats d'Albany||  LAH|| 10|| 0|| 5|| 5|| 12|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Devils du New Jersey|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Falcons de Springfield||  LAH|| 36|| 3|| 9|| 12|| 30|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Adler Mannheim|| DEL|| 49|| 1|| 3|| 4|| 87|| 7|| 1|| 0|| 1|| 41
|-
| 2003-2004|| Adler Mannheim|| DEL|| 46|| 5|| 12|| 17|| 58|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Adler Mannheim|| DEL|| 39|| 1|| 4|| 5|| 67|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Hannover Scorpions|| DEL|| 50|| 17|| 13|| 30|| 164|| 10|| 2|| 4|| 6|| 64
|-
| 2006-2007|| Hannover Scorpions|| DEL|| 38|| 20|| 24|| 44|| 107|| 6|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2007-2008|| Hannover Scorpions|| DEL|| 38|| 9|| 21|| 30|| 90|| 3|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2008-2009|| Hannover Scorpions|| DEL|| 48|| 24|| 16|| 40|| 108|| 11|| 4|| 10|| 14|| 10
|-
| 2009-2010|| Hannover Scorpions|| DEL|| 52|| 17|| 24|| 41|| 72|| 11|| 4|| 5|| 9|| 6
|-
| 2010-2011|| Hannover Scorpions|| DEL|| 52|| 23|| 28|| 51|| 70|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Hannover Scorpions|| DEL|| 50|| 8|| 19|| 27|| 34|| - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013|| Hannover Scorpions|| DEL|| 46|| 6|| 18|| 24|| 66|| - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| Schwenningen Wild Wings || DEL|| 47|| 4|| 15|| 19|| 24|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Schwenningen Wild Wings || DEL || 49|| 8||21 || 29|| 42|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Schwenningen Wild Wings || DEL || 49|| 2||18 || 20|| 74|| - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Schwenningen Wild Wings || DEL || 27 || 1 || 9 || 10 || 12 || - || - || - || - || -

| 22 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1979
Naissance à Calw
Joueur international allemand de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Hannover Scorpions